Termin -{S6}- ima više značenja.

 S-oznake, S6: Čuvati u inertnom gasu po specifikaciji proizvođača
 S poštanska oblast, S6 oblast u Šefildu, Engleska